Den Namen Kristallhöhle tragen verschiedene Höhlen:

Kubacher Kristallhöhle in Hessen (Deutschland)
Kristallhöhle Kobelwald bei Oberriet (Schweiz)
 Die Mine von Naica im Norden Mexikos